Pierre-Alphonse ou Pedro Afonso du Brésil, né le  et mort le , est un prince héritier de l'empire du Brésil. Né au Palais de Saint-Christophe à Rio de Janeiro, il était le deuxième fils et dernier enfant de l'empereur Pierre II et Thérèse-Christine de Bourbon-Siciles, et donc un membre de la branche brésilienne de la maison de Bragance. Pierre-Alphonse était considéré comme essentiel à la viabilité future de la monarchie, qui avait été mis en péril par la mort de son frère aîné Alphonse du Brésil.

La mort précoce de Pierre-Alphonse de fièvre, à l'âge de 1 an, a dévasté l'empereur. Le couple impérial n'aura plus d'autres enfants. La sœur aînée de Pierre-Alphonse, Isabelle du Brésil, est devenue héritière, mais Pierre II craint qu'elle soit pas acceptée comme impératrice par les cercles dirigeants en raison de son sexe. Ainsi, il exclut Isabelle des affaires de l'État, à défaut de lui fournir une formation adéquate pour son rôle possible comme monarque. Sans enfants mâles survivants, l'empereur commença à croire que la lignée impériale était destinée à mourir.

Enfance et mort précoce

Naissance 
Pierre Alphonse est né le  au palais de Saint-Christophe, à Rio de Janeiro, au Brésil. Son nom complet était Pedro Afonso Cristiano Leopoldo Eugênio Fernando Vicente Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Par son père, l'empereur Pierre II, il était membre de la branche brésilienne de la maison de Bragance. Il était le petit-fils de l'empereur Pierre  et le neveu de la reine du Portugal, Marie II. Par sa mère, Thérèse-Christine de Bourbon-Siciles, il était le petit-fils de François Ier des Deux-Siciles et le neveu de Ferdinand II des Deux-Siciles.

Pierre II a reçu les félicitations officielles lors d'une grande fête organisée quelques jours après la naissance. La nouvelle de la naissance d'un héritier mâle a été accueillie avec joie parmi le peuple brésilien. Des célébrations furent organisées partout dans l'empire. Les rues de Rio de Janeiro ont été illuminées pendant des jours après la naissance. La mort du frère aîné de Pierre-Alphonse l'année précédente avait laissé l'empire sans héritier mâle. La naissance a été largement saluée, comme un héritier mâle impératif à la continuation de l'Empire, même si la constitution a permis la succession des femmes au trône. L'écrivain Manuel de Araújo Porto-Alegre (plus tard baron de Santo Ângelo) considérait la naissance de Pierre-Alphonse comme un «triomphe» qui assure la succession.

Le baptême de Pierre-Alphonse a eu lieu le . La cérémonie a eu lieu en privé dans la chapelle impériale, avec les célébrations publiques par la suite. Son parrain et sa marraine étaient son grand-oncle l'empereur Ferdinand Ier d'Autriche et sa belle-mère Amélie de Leuchtenberg. Premier ministre et ancien régent Pedro de Araújo Lima (puis Vicomte et plus tard marquis de Olinda) et Mariana de Verna, comtesse de Belmont représentaient les parrains, qui ne pouvaient être présents. Comme le seul enfant survivant mâle de ses parents, Pierre-Alphonse a priorité dans l'ordre de succession sur ses deux sœurs, Isabelle du Brésil et Léopoldine du Brésil. Le bambin, considéré comme l'héritier présomptif du trône du Brésil, reçoit le titre de prince impérial dès la naissance.

Titres et honneurs

Titres 
  -  : Son Altesse impériale le prince impérial

Honneurs 
Le prince impérial a été récipiendaire des ordres brésiliens suivants:
 l'ordre du Christ  
 l'ordre de Saint-Benoît d'Aviz  
 l'ordre de Sant'Iago de l'Épée  
 l'ordre de Pierre Ier  
 l'ordre de la Rose

Généalogie 
Les ascendants de Pierre-Alphonse sont:

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes

Bibliographie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissance en juillet 1848
Décès en janvier 1850
Noblesse brésilienne du XIXe siècle
Deuxième maison de Bragance
Naissance à Rio de Janeiro
Décès à Rio de Janeiro
Décès à 1 an
Personnalité inhumée au Brésil
Pierre II (empereur du Brésil)
Prince impérial et princesse impériale du Brésil